A5 (papir), veličina papira prema standardu ISO 216
 Autocesta A5 (Hrvatska) - hrvatska autocesta
 Autocesta A5 (Slovenija) - slovenska autocesta
 Audi A5 - model automobila njemačke marke Audi